James Ellison (1980-), est un pilote de moto britannique.
 James Ellison (1910-1993), est un acteur américain.
 James Ellison (Terminator) est un personnage fictif de Terminator.